Die 1. Amateurliga Südbaden 1960/61 war die 11. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der Offenburger FV, der sich aber in der Aufstiegsrunde zur II. Division nicht gegen die anderen Amateurmeister in Baden-Württemberg durchsetzen konnte und nur den 3. Platz unter den vier teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. Der FV St. Georgen und der SV Wyhlen mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der SV Haslach und die SpVgg Rheinfelden.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1960
Fußballsaison 1960/61